Сайто Моріхіро (, 31 березня 1928 — 13 травня 2002) — майстер айкідо, наставник (сіхан), володар 9 дану за класифікацією Айкікай. 
 Хосокава Моріхіро (;  14 січня 1938, Токіо) — японський політик, який займав пост Прем'єр-міністра Японії
 Івата Моріхіро (,  6 жовтня 1970) — японський танцюрист, балерун, хореограф.